Тёмное королевство:

 Тёмное королевство — первая сюжетная арка «Сейлор Мун».
 «Тёмное королевство» — фильм BBC по роману «Горменгаст»